Breiten ist der Name von:

Orten
 Breiten (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten, Bayern
 Breiten (Nußdorf am Inn), Ortsteil der Gemeinde Nußdorf am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Breiten (Rottenburg an der Laaber), Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut, Bayern
 Breiten (Sonthofen), Ortsteil der Stadt Sonthofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Breiten (St. Wendel), Ortsteil der Stadt St. Wendel, Landkreis St. Wendel, Saarland

Personen
 Leo Breiten (1899–1978), deutscher Schlagertexter

Fertigungstechnik
 Breiten (Verfahren), bezeichnet eine Variante des Freiformschmiedens

Siehe auch:
 Breite (Begriffsklärung)
 Braiten
 Breyten